Weihnachtswunder oder Das Weihnachtswunder steht für:

 Weihnachtswunder (2019), deutscher Fernsehfilm der Frühling-Filmreihe von Michael Karen
 Ö3-Weihnachtswunder, österreichische Spendenaktion
 Das Weihnachtswunder (2009), Originaltitel Christmas Angel, US-amerikanischer Film von Brian Brough
 Das Weihnachtswunder (2012), Originaltitel Christmas Miracle, kanadischer Film von Terry Ingram

Siehe auch:
 Weihnachtswunder von Schwechat, Flugunfall am 24. Dezember 1958 in der Nähe des Flughafens Wien-Schwechat
 Stille Nacht – Das Weihnachtswunder, kanadischer Fernsehfilm (2002)
 Katie Fforde: Das Weihnachtswunder von New York, deutscher Fernsehfilm (2015)